Кубок Болгарії з футболу 1962—1963 — 23-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул вдруге здобула Славія (Софія).

Попередній раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 грудня 1962

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 грудня 1962

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 січня 1963

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 січня - 6 лютого 1963

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 лютого 1963

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 лютого 1963

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|2 березня/7 травня 1963

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|2 березня/8 травня 1963

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3 березня/7 травня 1963

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3 березня/8 травня 1963

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3 березня/9 травня 1963

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|27 березня/14 червня 1963

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|26 червня/3 липня 1963

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|26 червня/4 липня 1963

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|27 червня/3 липня 1963

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3/10 липня 1963

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3/14 серпня 1963

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|7/15 серпня 1963

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на bulgarian-football 

1962–1963
Болгарія
Болгарія
1962 у болгарському спорті
1963 у болгарському спорті